Joeres ist der Familienname folgender Personen:

 Annika Joeres, deutsche Journalistin, Buchautorin und Moderatorin
 Charlotte Joeres (1916–2007), deutsche Schauspielerin, Hörspiel- und Synchronsprecherin
 Dirk Joeres (* 1947), deutscher Pianist und Dirigent
 Hans-Ulrich Joeres, deutscher Jurist und Richter am Bundesgerichtshof
 Ruth-Ellen Boetcher Joeres (* 1939), US-amerikanische Germanistin und Hochschullehrerin